Liste der Kulturdenkmale in Hartmannsdorf steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Hartmannsdorf (bei Chemnitz), Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Liste der Kulturdenkmale in Hartmannsdorf (bei Eisenberg), Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Liste der Kulturdenkmale in Hartmannsdorf (Zwickau), Sachsen
 Liste der Kulturdenkmale in Hartmannsdorf bei Kirchberg, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Liste der Kulturdenkmale in Hartmannsdorf-Knautnaundorf, kreisfreie Stadt Leipzig, Sachsen
 Liste der Kulturdenkmale in Hartmannsdorf-Reichenau, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Siehe auch:
 Liste der Bodendenkmale in Hartmannsdorf bei Kirchberg, Landkreis Zwickau, Sachsen